Рафаел Надал је освојио турнир по четврти пут. У финалу је победио Роџера Федерера резултатом 6-1, 6-3, 6-0.

Носиоци 

  Роџер Федерер (финалиста)
  '''Рафаел Надал (победник)
  Новак Ђоковић (полуфиналиста)
  Николај Давиденко (треће коло)
  Давид Ферер (четвртфиналиста)
  Давид Налбандијан (друго коло)
  Џејмс Блејк (друго коло)
  Ришар Гаске (повукао се због повреде)
  Станислас Вавринка (треће коло)
  Енди Мари (треће коло)
  Томаш Бердих (друго коло)
  Томи Робредо (треће коло)
  Хуан Монако (прво коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (повукао се због повреде)
  Михаил Јужни (треће коло)
  Карлос Моја ''(прво коло)

<ol start="17">
 Маркос Багдатис ''(прво коло)
 Пол-Анри Матје ''(четврто коло)
 Николас Алмагро ''(четвртфиналиста)
 Иво Карловић ''(прво коло)
 Радек Штјепанек ''(четврто коло)
 Фернандо Вердаско ''(четврто коло)
 Хуан Карлос Фереро ''(прво коло)
 Фернандо Гонзалез ''(четвртфиналиста)
 Лејтон Хјуит ''(треће коло)
 Јарко Нијеминен ''(треће коло)
 Игор Андрејев ''(друго коло)
 Иван Љубичић ''(четврто коло)
 Гиљермо Кањас ''(прво коло)
 Дмитриј Турсунов ''(треће коло)
 Андреас Сепи ''(прво коло)
 Јанко Типсаревић ''(прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2008.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно